Chodakowski (weibliche Form: Chodakowska) ist der Familienname folgender Personen: 
 Alexander Sergejewitsch Chodakowski (* 1972), politischer und militärischer Anführer der international nicht-anerkannten Volksrepublik Donezk (VD)
 Anna Chodakowska, polnische Judoka, Bronzerang bei den Judo-Europameisterschaften der Frauen 1985
 Ewa Chodakowska (* 1982), polnische Fitnesstrainerin und Autorin
 Kazimierz Chodakowski (1929–2017), polnischer Eishockeyspieler
 Małgorzata Chodakowska (* 1965), polnische Bildhauerin
 Miron Chodakowski (1957–2010), Erzbischof der Polnisch-Orthodoxen Kirche in Polen und Militärordinarius der Polnischen Streitkräfte
 Pawel Chodakowski, polnischer Fußballtrainer
 Wladimir Wassiljewitsch Chodakowski (1911–1994), russischer Architekt

Siehe auch:
 Chodorkowski